Miejscowości w USA:
 Carrier Mills – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Carrier Mills (ang. Carrier Mills Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline